Erik II van Denemarken, koning van Denemarken (1134-1137)
 Erik II van Noorwegen, koning van Noorwegen (1280-1299)
 Erik II van Sleeswijk, hertog van Sleeswijk (1312-1325), vader van Waldemar III van Denemarken
 Erik II van Pommeren, hertog van diverse deelhertogdommen van Pommeren (1457-1474)
 Erik van Saksen-Lauenburg (1472-1522), prins-bisschop van Münster (1508-1522)
 Erik II van Brunswijk-Calenberg-Göttingen, vorst van Calenberg-Göttingen (1540-1584)